Die 1. jugoslawische Fußballliga 1936/37 war die 14. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 13. September 1936 und endete am 30. Mai 1937.

Meister wurde Titelverteidiger HŠK Građanski Zagreb.

Modus 
Nach einer Versammlung im August 1936 wurde mit 296:263 Stimmen das Format für die folgende Spielzeit beschlossen. Für die Meisterschaft wurde der Ligamodus mit 10 Vereinen bestimmt. Drei Vertreter aus der Region Belgrad, drei aus Zagreb und einer aus Split. Die übrigen drei Startplätze wurden aufgrund der Ergebnisse der vorherigen Meisterschaften vergeben, wobei sich einer (Slavija Osijek) erst nach Ausscheidungskämpfen qualifizierte.

Die zehn Mannschaften spielten an insgesamt 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Letzte stieg in die Druga zona ab und wurde in der folgenden Spielzeit durch den Sieger der Qualifikation ersetzt.

Teilnehmer und Spielorte

Qualifikation 
Die Spiele fanden am 23. und 30. August 1936 statt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabellen eu-football.info

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1936/37